Il piccolo colonnello (The Little Colonel) – film del 1935 diretto da David Butler 
Il piccolo colonnello (El pequeño coronel) – film del 1960 diretto da Antonio del Amo